Чоловіча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону 2013 відбулася 14 лютого 2013 року в Новому Месті-на-Мораві, Чехія. У гонці взяло участь 136 біатлоністів. Вони проходили 5 кіл і виконували 4 стрільби. За кожен невлучний вистріл нараховувалася одна штрафна хвилина.

Результати

Виноски 

Чемпіонат світу з біатлону 2013
2013 у біатлоні